Nevermore (band), een Amerikaanse heavy metalband uit Seattle
Nevermore (Queen), een lied van de Britse rockgroep Queen